Le Kirghizstan élit au niveau national un chef d'État - le président - et une législature. Le président est élu pour un mandat de six ans non renouvelable par le peuple (avant les élections de 2009, pour un mandat de quatre ans). Le Conseil suprême (Joghorku Kenes) est composé de 120 membres élus pour cinq ans. Le Kirghizistan utilise la représentation proportionnelle. Afin d'assurer le pluralisme politique, un Parti ne peut remporter plus de 65 places au Parlement. 

Seuls les partis obtenant plus de 7 % des voix au niveau national ou 0,7 % dans chacune des neuf provinces sont représentés au Parlement. Chaque liste doit comporter au minimum 30 % de femmes et 5 % de moins de 35 ans, 5 % de candidats issus des minorités ethniques ainsi que deux personnes handicapées.

Selon le rapport de l'OSCE et l'avis de la Commission de Venise sur les modifications du code électorale en 2015, le plafond de 65 % de sièges ainsi que le double seuil électoral portent atteinte au principe d'égalité des voix et de pluralisme politique. Décidées afin d'assurer une transition démocratique dans la stabilité, ces règles ne devraient être que transitoires.

Législatives 
Le Conseil suprême (Zhogorku Kengesh) est un parlement unicaméral composé de  pourvus pour cinq ans au scrutin proportionnel plurinominal dans une unique circonscription nationale. Le vote a lieu via des listes fermées, avec un seuil électoral de 9 % des suffrages exprimés au niveau national, auquel s'ajoute un seuil de 0,7 % dans chacune des sept provinces du pays ainsi que dans les deux villes à statut spécial du pays, Bichkek et Och. Avant une révision de la loi électorale en 2017, le seuil électoral était de 7 % au niveau national.
Le système électoral possède la particularité de plafonner à  le total que peut obtenir un parti, quel que soit ses résultats en part des voix. Chaque liste doit présenter au moins 30 % de candidats de chacun des deux sexes, 15 % de moins de , 15 % de candidats issus des minorités ethniques et au moins deux personnes handicapées.

Législatives 2007

Législatives 2010

Législatives 2015

Législatives 2020

Présidentielles

Présidentielle de 2005

Présidentielle de 2009

Présidentielle de 2011

Présidentielle de 2017

Notes et références

Notes

Références